Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) 2019 кваліфікаційний раунд — відбірний етап, що складався з двох етапів, перший відбувся з 10 жовтня по 20 листопада 2018 року у 13 групах. Другий етап відбувся в березні 2019, сім переможців груп приєдналися до господарів чемпіонату збірної Вірменії.

Рейтинг збірних

Перший груповий етап 
На першому етапі 52 збірні розділено на 13 груп по 4 збірні у кожній. Матчі відбудуться в одне коло на полі одного у часників групи. Збірні які посядуть перше та друге місце у своїх групах кваліфікуються до Другого раунду. Турнір пройде до 20 листопада 2018 року.

1 група 
Матчі пройшли 14 - 20 листопада 2018 року в Грузії.

|valign="top"|

2 група 
Матчі пройшли 10 - 16 жовтня 2018 року в Естонії.

|valign="top"|

3 група 
Матчі пройшли 14 - 20 листопада 2018 року в Люксембурзі.

|valign="top"|

4 група 
Матчі пройшли 14 - 20 листопада 2018 року в Уельсі.

|valign="top"|

5 група 
Матчі пройшли 14 - 20 листопада 2018 року в Туреччині.

|valign="top"|

6 група 
Матчі пройшли 14 - 20 листопада 2018 року в Мальті.

|valign="top"|

7 група 
Матчі пройшли 10 - 16 жовтня 2018 року в Угорщині.

|valign="top"|

8 група 
Матчі прорйшли 10 - 16 жовтня 2018 року в Албанії.

|valign="top"|

9 група 
Матчі пройшли 14 - 20 листопада 2018 року в Північній Ірландії.

|valign="top"|

10 група 
Матчі пройшли 10 - 16 жовтня 2018 року в Ірландії.

|valign="top"|

11 група 
Матчі пройшли 13 - 19 листопада 2018 року в Кіпрі.

|valign="top"|

12 група 
Матчі пройшли 10 - 16 жовтня 2018 року в Швейцарії.

|valign="top"|

13 група 
Матчі пройшли 14 - 20 листопада 2018 року в Болгарії.

|valign="top"|

Другий груповий етап

1 група 
Матчі пройшли 20 - 26 березня 2019 року в Росії.

|valign="top"|

2 група 
Матчі пройшли 20 - 26 березня 2019 року в Англії.

|valign="top"|

3 група 
Матчі пройшли 20 - 26 березня 2019 року в Хорватії.

|valign="top"|

4 група 
Матчі пройшли 20 - 26 березня 2019 року в Нідерландах.

|valign="top"|

5 група 
Матчі пройшли 20 - 26 березня 2019 року у Франції.

|valign="top"|

6 група 
Матчі пройшли 20 - 26 березня 2019 року в Португалії.

|valign="top"|

7 група 
Матчі пройшли 20 - 26 березня 2019 року в Італії.

|valign="top"|

Збірні, що кваліфікувались на чемпіонат Європи 

1 Жирним виділено чемпіонські роки. Курсивом перемоги на домашніх чемпіонатах.

Посилання 
 UEFA.com  

Кваліфікації чемпіонату Європи з футболу (U-19)
2018 у футболі
2019 у футболі